Джон Хилл — английские имя и фамилия.
 Хилл, Джон (1716—1775) — английский ботаник, миколог, фармацевт, врач, геолог и писатель.
 Хилл, Джон Генри (1791—1882) — американский бизнесмен, педагог и член Епископальной церкви.
 Хилл, Джон Майкл (род. 1985) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Хилл, Джон Уильям (1812—1879) — американский художник.